Датунашвілі Зураб — грузинський і сербський борець греко-римського стилю, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, учасник двох Олімпійських ігор.
 Датунашвілі Ілля Ілліч — радянський футболіст, який грав, як в центрі поля, так і в лінії атаки.
 Датунашвілі Олена Миколаївна — радянський вчений в області біохімії винограду, вина і технології виноробства.

Грузинські прізвища